Трка на 200 метара у мушкој конкуренцији, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано од 16. до 18. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 одбранио је Јусејн Болт са Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовало је 79 атлетичара из 49 земаља.

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржавало три дана. Првог дана у квалификацијама учествовали су сви такмичари који су постигли квалификациопну норму подељени у 10 група, а најбоља 24 пласирала у полуфинале од којих је се најбољих 8 пласирало у финале.

Рекорди пре почетка такмичења 
{| border = "1" Cellpadding = "2"
|-
| !  style="text-align:left; background:#def;"|Светски рекорд
|19,19
|Јусејн Болт
|Берлин, Немачка
| 20. август 2009.
|-
| !  style="text-align:left; background:#efd;"|Олимпијски рекорд
|19,30
|Јусејн Болт
|Пекинг, Кина
|20. август 2008.
|-
|Најбољи резултат сезоне
|9,74
|Лашон Мерит
|Јуџин, САД
| 8. јул 2016.
|}

 Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмича на 200 метара 2016. године пре почетка такмичења (16. августа 2016), имали су следећи пласман на светској ранг листи. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЛОИ 2016.

 Квалификациона норма 
Такмичарки који су у периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године остварили  задату норму квалификовали су се на ОИ.

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 16. августа 2016. године у 11.50 по локалном времену. Такмичари су бил1 подељени у 10 група. У полуфинале су се пласирала по 2 првопласирана из сваке групе (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата. (кв),,

Ветар:Група 1: +0,7 м/с; Група 2: -0,2 м/с; Група 3: +0,3 м/с; Група 4: 0,0 м/с; Група 5: -1,5 м/с; Група 6: +0,4 м/с; Група 7: +0,2 м/с; Група 8: +0,4 м/с; Група 9: +0,6 м/с. Група 10: +0,1 м/с.

 Подебљани резултати личних рекорда означавају да је тај резултат и национални рекорд

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 17. августа 2016. године у 22:00 (1), 22:08 (2) и 22:16 (3) по локалном времену. Такмичарки су биле подељене у 3 групе. У финале су се пласирали по 2 првопласирана из сваке групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв''').,,

Ветар:Група 1: -0,4 м/с; Група 2: -0,3 м/с; Група 3: -0,2 м/с.

Финале 

Такмичење је одржано 18. августа 2016. године у 22,30 по локалном времену.,

Ветар: -0,5 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Летњих олимпијских игара Рио 2016. 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Трка на 200 метара на Летњим олимпијским играма